Resonance (risonanza in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Resonance  – album di Jordan Rudess del 1999
 Resonance  – album di Patrick Moraz del 2000
 Resonance  – album degli Anathema del 2001
 Resonance  – album degli Antigama del 2007
 resonance  – singolo di T.M.Revolution del 2008

Videogiochi 
 Resonance – videogioco del 2012

Pagine correlate 
 Risonanza